Kiersy peut désigner :
 Quierzy, commune française dont Kiersy est un ancien nom
 Kiersy, village de Pologne